

Hydronyme 

 Almont, une rivière française qui coule dans le département de Seine-et-Marne. C’est un affluent de la Seine en rive droite.

Toponyme 

 Cuisy-en-Almont, une commune située dans le département de l'Aisne, en Picardie ;
 Almont-les-Junies, une commune située dans le département de l'Aveyron et la région Midi-Pyrénées ;

 Almont, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Almont, une ville située dans le Michigan.

Patronyme 

 Alfred Almont (1944-), maire de Schœlcher de 1995 à 2008 et député de la Martinique de 2002 à 2012.

Homonymie de toponyme